Carrefour Pleyel – incrocio stradale di Saint-Denis, nei pressi della fabbrica di pianoforti Pleyel
 Carrefour Pleyel – stazione della metropolitana di Parigi